FRAP es un acrónimo que puede referirse a:

 Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, organización terrorista que operaba en España.
 Frente de Acción Popular, coalición política de Chile.
 Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo, grupo insurgente de México.
 Capacidad de reducción férrica del plasma, método de control bioquímico.
 Fluorescence recovery after photobleaching, técnica utilizada en microscopía.

Acrónimos
Siglas políticas